Austria:
 Gnas – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Osoby:
 Hermann von Gnas – austriacki biskup
 Horst Gnas – niemiecki kolarz